Jean Rolin ist der Name folgender Personen: 

* Jean Rolin (Kardinal) (1408–1483), französischer Geistlicher, Bischof von Chalon-sur-Saône und von Autun
 Jean Rolin (Schriftsteller) (* 1949), französischer Schriftsteller
 Jean Auguste Rolin (1776–1812), französischer General

Siehe auch:

 Jean Rollin (1938–2010), französischer Regisseur und Drehbuchautor